Флаг Красносельского сельского поселения — флаг одноимённых сельских поселений России.

 Флаг Красносельского сельского поселения Динского района Краснодарского края
 Флаг Красносельского сельского поселения Кущёвского района Краснодарского края
 Флаг Красносельского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области